

Изменения в новом сезоне 
После прекращения старого ДТМ в 1996 году в STW пришли некоторые его гонщики, также в календарь STW вошел этап в Норисринге. Кроме того, STW провёл незачётную гонку в Макао — знаменитую гонку Гуйя.

Участники

Календарь и победители

Итоговое положение

Ссылки 
 Обзор сезона (нем.)
 Статистика сезона от motorsport-archive.com

Сезоны STW